Larson (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Breeja Larson (1992), Amerikaans zwemster
 Brie Larson (1989), Amerikaans actrice
 Eric Larson (1905-1988), Amerikaans animator
 Glen A. Larson (1937), Amerikaans scenarioschrijver
 Gustaf Larson (1887-1968), Zweeds ingenieur en autobouwer
 Jack Larson (1928), Amerikaans acteur
 Jill Larson (1947), Amerikaans actrice
 Jonathan Larson (1960-1996), Amerikaans componist
 Jud Larson (1923-1966), Amerikaans autocoureur
 Nicolette Larson (1952-1997), Amerikaans zangeres
 Samantha Larson (1988), Amerikaans klimmer

Zie ook 
 Larsson (doorverwijspagina)